Art rock
 Música eletrônica
 Jazz fusion
 Rock neoprogressivo
 Metal progressivo
 Pop progressivo
 Rock progressivo
 New prog

Desambiguações de música